Autocesta A5, autocesta u Hrvatskoj
Autocesta A5 (Slovenija), autocesta u Sloveniji